Ousmane Camara ist der Name folgender Personen:

* Ousmane Camara (Politiker) (* 1949), guineischer Politiker (PUP)
 Ousmane Camara (Judoka) (* 1963), malischer Judoka 
 Ousmane Camara (Schiedsrichter) (* 1983), guineischer Fußballschiedsrichter 
 Ousmane Camara (Basketballspieler) (Ousmane Sarra Camara; * 1989), französischer Basketballspieler
 Ousmane Camara (Fußballspieler, 1998) (* 1998), malischer Fußballspieler 
 Ousmane Camara (Fußballspieler, Januar 2001) (* 2001), guineischer Fußballspieler (Sharjah) 
 Ousmane Camara (Fußballspieler, November 2001) (* 2001), guineischer Fußballspieler (Auxerre) 
 Ousmane Camara (Fußballspieler, 2003) (* 2003), französisch-malischer Fußballspieler
 Ousmane N’Gom Camara (* 1975), guineischer Fußballspieler